Charles H. Sheldon (1840-1898) – politico statunitense
 Charles Sheldon (1857–1946) – pastore e scrittore statunitense
 Charles Alexander Sheldon (1867-1928) – attivista statunitense